Plaats in de Verenigde Staten
 Hillcrest (Illinois)
 Hillcrest (New York)
 Hillcrest (Texas)

 Plaats in Zuid-Afrika
 Hillcrest (Benoni), een wijk in de voorstad Benoni van Johannesburg
 Hillcrest (KwaZoeloe-Natal), een stad in de provincie KwaZoeloe-Natal
 Hillcrest (Pretoria), een voorstad van Pretoria